En Argentine :
 le département de Libertador General San Martín est un département de la province de Misiones
 le département de Libertador General San Martín est un département de la province du Chaco
 le département de Libertador General San Martín est un département de la province de San Luis